Motzkus ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Motzkus (* 1967), deutscher Footballspieler
 Dieter Motzkus (1937–2016), deutscher Altphilologe, Lehrer und Übersetzer aus dem Neugriechischen
 Peter Motzkus (* 1986), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler, siehe Peter Jänisch
 Roman Motzkus (* 1969), American-Football-Spieler und Sportjournalist